Jacques Despierre ist der Name folgender Personen: 

 Jacques Despierre (Maler) (1912–1995), französischer Maler
 Jacques Joseph Marie Despierre (* 1928), französischer Bischof